Dan White (1908-1980) – attore statunitense
Dan White (1946-1985) – politico statunitense noto come autore del duplice omicidio di Harvey Milk e George Moscone
Dan White (n. 1972) – giocatore di football statunitense
Dan White (n. 1989) – giocatore di rugby inglese